Стипендия Анкера () — грант для заграничных образовательных поездок, предназначенный для датских художников, скульпторов, поэтов и композиторов, выплачиваемый из стипендиального фонда, основанного Карлом Анкером в соответствии с его завещанием в 1857 году и действующего с 1 мая 1861 года.

История создания стипендиального фонда 
После смерти своего отца Карл Анкер унаследовал состояние около 1 млн крон. Неподдельный интерес к искусству, который Анкер испытывал на протяжении всей своей жизни, побудил его выступить в роли мецената. В сентябре 1857 Анкер женился на Августе Фредерикке фон Шульц, но спустя два месяца скончался в возрасте 29 лет от инсульта. Незадолго до своей смерти он составил завещание. В этом завещании указывалось, что если Карл Анкер умрёт без наследников, то половина его состояния переходит к его ближайшим родственникам, а вторая половина — к его жене Августе Фредерикке. Однако, если вдова вступит в повторный брак, то половину своей доли она должна пожертвовать в пользу создания стипендиального фонда, который, по совету своего близкого знакомого М. А. Гольдшмидта, Анкер завещал для поддержки заграничных образовательных поездок датских художников, скульпторов, поэтов и композиторов. В 1860 году Августа Фредерикка вступила в брак с майором Фредериком Штирнхольмом, который умер 25 апреля 1879 года в возрасте 57 лет на посту генерала и начальника Генерального штаба. Сумма доли вдовы Анкера, перешедшая в пользу создания стипендиального фонда, составляла на тот момент 86500 ригсдалеров. Фонд был создан в 1860 году и юридически вступил в силу 1 мая 1861 года, находясь в распоряжении министерства церкви и просвещения.

Порядок распределения и выплаты стипендии 
Первоначально порядок распределения и выплаты стипендии Анкера регламентировался основными Положениями по управлению и распределению средств фонда в редакции от 1 мая 1861 года. В последующие годы этот порядок неоднократно менялся в соответствии с вносимыми поправками в основные Положения. Завещанный капитал в сумме 86500 ригсдалеров приносит доход в виде годовых процентов, как и средства других общественных фондов в целом. В соответствии с основными Положениями фонда от 1 мая 1861 г. годовой процент от эндаументального капитала делился ежегодно на четыре равные части для стипендий на зарубежные образовательные поездки, а именно: одну часть для художника, одну для скульптора, одну для поэта и одну для композитора. Любой, кто однажды получил стипендию, не мог получить её ещё раз. Стипендия выплачивалась два раза в год — 11 июня и 11 декабря двумя равными частями, начиная с июньского семестра 1861 года. Размер стипендии составлял на тот момент 900 ригсдалеров или 1800 датских крон. Поездка, на которую присуждалась стипендия, должна была совершиться в тот же год, в котором причитались проценты и в который выплачивалась стипендия. Поездка должна была предоставляться по крайней мере на такой срок, чтобы пребывание за границей не было короче промежутка времени между двумя сроками, за который стипендиату выплачивалась стипендия. Неиспользованные по каким-либо причинам стипендии перечислялись в резервный фонд. Право отбора стипендиатов было предоставлено завещанием профессору Симонсену и художнику Кьерскоу — для отбора художников, профессорам Йерихау и Биссену — для отбора скульпторов, статскому советнику Хейбергу и профессору Андерсену — для отбора поэтов, профессорам Гаде и Хартману — для отбора композиторов. В случае смерти кого-либо из этих восьми представителей его место замещал преемник, который избирался министерством церкви и просвещения. Так, после смерти Хейберга в 1860 году, его место занял поэт Кристиан Винтер. Далее эти отборщики назначались ежегодно председателем учреждения. Выбор стипендиатов осуществлялся обычным голосованием. Если оба отборщика по каждому из четырёх классов стипендиатов приходили к единодушному мнению, то вопрос закрывался. Если же один из двух представителей был не согласен с другим, то вопрос выносился на голосование среди всех восьми членов отбора. При равенстве их голосов решающим был голос председателя.

16 августа 1907 года министерством церкви и просвещения были внесены изменения в основные Положения, согласно которым периодичность присуждения стипендии увеличивалась с года до полутора лет, начиная с июня 1909 года, при этом первая треть стипендии выплачивалась путешественнику непосредственно перед поездкой, вторая треть через два месяца и последняя треть через пять месяцев.

Список стипендиатов за 1861—1916 годы 
Данный список является полным и составлен в соответствии с архивными материалами.

1861 год 
 Йорген Роэд () (1808—1888), художник.
 Харальд Конрадсен () (1817—1905), скульптор и медальер.
 Кристиан Рихард () (1831—1892), писатель.
 Йорген Маллинг () (1836—1905), композитор.

1862 год 
 Иоган Вильгельм Гертнер () (1818—1871), художник.
 Фредерик Вермерен () (1823—1910), художник.
 Кристиан Арентцен () (1823—1899), писатель, литературовед и педагог.
 Готтфрид Маттисон-Хансен () (1832—1909), органист и композитор.

1863 год 
 Фредерик Роде () (1816—1886), художник.
 Карл Фредерик Хольбек () (1811—1880), скульптор.
 Карл Андерсен () (1828—1883), писатель.
 Й. П. Карстенсен () (1833—1893).

1864 год 
 Карл Фредерик Сёренсен () (1818—1879), художник-маринист.
 Фредерик Кристиан Страмбо () (1833—1908), скульптор.
 Ханс Вильхельм Колунн () (1818—1885), поэт.
 Йозеф Август Эдуард Фридрих Глэсер () (1835—1891), органист и композитор.

1865 год 
 Йорген Валентин Сонне () (1801—1890), художник.
 Отто Фредерик Теобальд Эвенс () (1826—1895), скульптор.
 Кристиан Кнуд Фредерик Мольбек () (1821—1888), поэт.
 Георг Карл Вольманн () (1838—1920), композитор.

1866 год 
 Кристиан Андреас Шлейснер () (1810—1882), художник.
 Андреас Колберг () (1817—1869), скульптор.
 Аталия Шварц () (1821—1871), писательница, журналистка и просветительница. Известна также под псевдонимом Hieronymus.
 Кристиан Фредерик Эмиль Хорнеман () (1840—1906), композитор.

1867 год 
 Давид Монис () (1812—1894), художник.
 Кристиан Готтлиб Вильхельм Биссен () (1836—1913), скульптор.
 Йохан Карл Кристиан Бросбёлль () (1816—1900), писатель, автор приключенческих романов. Писал под псевдонимом Карит Этлар.
 Эмиль Хартман () (1836—1898), композитор и органист.

1868 год 
 Хейнрих Хансен () (1821—1890), художник.
 Карл Кристиан Эрнст Хартманн () (1837—1901), скульптор.
 Вильхельм Йорген Бергcё () (1835—1911), писатель, поэт, натуралист, нумизмат.
 Софус Вигго Харальд Калхауге () (1840—1905), органист и композитор.

1869 год 
 Петер Кристиан Тамсен Сковгор () (1817—1875), художник-пейзажист.
 Август Соби () (1823—1916), скульптор.
 Оле Кристиан Лунд () (1829—1896), поэт.
 Август Видинг () (1835—1899), пианист и композитор.

1870 год 
 Нильс Симонсен (), (1807—1885), художник, гравёр и скульптор.
 Кристиан Карл Петерс () (1822—1899), скульптор.
 Фредерик Палудан-Мюллер () (1809—1876), поэт и писатель.
 Густав Адольф Петер Лембке () (1844—1899), пианист, скрипач и композитор.

1871 год 
 Вильям Хаммер () (1821—1889), художник, мастер натюрморта.
 Луис Хассельрис () (1844—1912), скульптор.
 Хотер Толлерлунд () (1820—1880), поэт. Дебютировал под псевдонимом Viggo Lund.
 Эмилио Вильхельм Рамсё () (1837—1895), композитор, музыкант и дирижёр.

1872 год 
 Клаус Антон Кёлле () (1827—1872), художник-пейзажист. Получил грант, но не использовал его.
 Август Шьётт () (1823—1895), художник-портретист.
 Эрик Бё () (1822—1899), писатель, театральный режиссёр, редактор.
 Юлиус Андреас Бекгор () (1843—1917), композитор фортепианных пьес, песен и опер.

1873 год 
 Константин Хансен () (1804—1880), художник.
 Карл Нойман () (1833—1891), художник-маринист.
 Антон Нильсен (), (1827—1897), писатель.
 Карл Людвиг Герлах () (1832—1893), композитор и оперный певец.

1874 год 
 Фредерик Кристиан Лун () (1826—1901), исторический и жанровый художник.
 Отто Дидерик Оттесен () (1816—1892), художник, мастер натюрморта.
 Август Бурнонвиль () (1805—1879), балетмейстер, хореограф, педагог.
 Йохан Адам Кригелл () (1835—1915), композитор и органист.

1875 год 
 Георг Эмиль Либерт () (1820—1908), художник.
 Карл Фредерик Огор () (1833—1895), художник-пейзажист.
 Корнелия фон Леветцов () (1836—1921), писательница.
 Хольгер Даль () (1850—1916), музыкант.

1876 год 
 Эйлер Расмуссен Эйлерсен () (1827—1912), художник-пейзажист.
 Фердинанд Эдвард Ринг () (1829—1886), скульптор.
 Хольгер Драхман () (1846—1908), писатель.
 Вильхельм Кристиан Хольм () (1820—1886), композитор.

1877 год 
 Карл Годфред Вюртцен () (1825—1880), художник-пейзажист.
 Карл Вильхельм Даниэль Рол-Смит () (1848—1900), скульптор.
 Софус Кристиан Фредерик Скандорф () (1836—1901), писатель.
 Фредерик Рунг () (1854—1914), композитор и дирижёр.

1878 год 
 Хенрик Ольрик () (1830—1890), художник и скульптор.
 Йенни Хелена Катинка Кондруп () (1851—1927), скульптор.
 Йенс Петер Якобсен () (1847—1885), писатель.
 Петер Эразм Ланге-Мюллер () (1850—1926), композитор и пианист.

1879 год 
 Ханс Йорген Хаммер () (1815—1882), художник.
 Йоаким Бекер Смит () (1851—1926), скульптор.
 Карл Бансон () (1845—1917), писатель.
 Зигфрид Ланггор () (1852—1914), композитор, пианист и музыкальный педагог.

1880 год 
 Вильхельм Розенстанд () (1838—1915), художник и иллюстратор.
 Аксель Фредерик Пакт () (1847—1898), скульптор.
 Рудольф Шмидт () (1836—1899), писатель.
 Юлиус Стенберг () (1830—1911), оперный певец.

1881 год 
 Симон Симонсен () (1841—1928), художник.
 Георг Кристиан Фроинд () (1821—1900), скульптор.
 Эрнст Фредерик Вильхельм фон дер Рекке () (1848—1933), писатель.
 Леопольд Розенфельд () (1849—1909), композитор.

1882 год 
 Кристиан Сартман () (1843—1917), художник.
 Йоханнес Гелерт () (1852—1923), скульптор.
 Чарльз Гандруп () (1847—1911), писатель.
 Август Фредерик Александер Скоусбу () (1857—1898), пианист-виртуоз.

1883 год 
 Эдвард Фредерик Петерсен () (1841—1911), художник.
 Андреас Паульсен () (1836—1915), скульптор.
 Карл Маркман () (1840—1894), писатель.
 Виктор Бендикс () (1851—1926), композитор, пианист и дирижёр.

1884 год 
 Ханс Оле Брасен () (1849—1930), художник.
 Йоханнес Хофман () (1844—1920), скульптор.
 Ханс Кристиан Петер Хансен () (1840—1905), писатель. Псевдонимы: Cabiro, Zodiacus.
 Людвиг Шитте () (1848—1909), композитор и пианист.

1885 год 
 Августа Долман () (1847—1914), художница.
 Юлиус Вильхельм Шульц () (1851—1924), скульптор и медальер.
 Карл Кристиан Леопольд Гетер Будде () (1836—1902), писатель.
 Густав Карл Хельстед () (1857—1924), органист и композитор.

1886 год 
 Карл Лохер () (1851—1915), художник-маринист.
 Карл Вильхельм Олаф Петер Орслеф () (1852—1918), скульптор.
 Карл Гьеллеруп () (1857—1919), писатель.
 Конрад Ёохан Бартольди () (1853—1904), органист, композитор и дирижёр.

1887 год 
 Теодор Эсберн Филипсен () (1840—1920), художник.
 Йохан Карл Хенрик Теобальд Стейн () (1829—1901), скульптор.
 Арне Эйнар Кристиансен () (1861—1939), драматург и театральный деятель.
 Роберт Мартин Хенрикус () (1858—1914), музыкант и писатель.

1888 год 
 Микаэль Анкер () (1849—1927), художник.
 Аксель Хансен () (1853—1933), скульптор.
 Херман Фредерик Эвальд () (1821—1908), писатель, автор исторических романов.
 Август Энна () (1859—1939), композитор, скрипач и дирижёр.

1889 год 
 Эрик Хеннингсен () (1855—1930), художник.
 Расмус Андерсен () (1861—1930), скульптор.
 Альфред Ипсен () (1852—1922), писатель.
 Луи Кристиан Август Гласс () (1864—1936), композитор и музыкальный педагог.

1890 год 
 Аксель Теофилус Хельстед () (1847—1907), художник.
 Сёрен Мадсен () (1861—1890), скульптор. Скончался перед путешествием.
 Хенрик Понтоппидан () (1857—1943), писатель.
 Карл Нильсен () (1865—1931), композитор.

1891 год 
 Кристиан Сако () (1843—1913), художник-пейзажист.
 Йеремиас Кристенсен () (1859—1908), скульптор.
 Отто Карл Кристиан Фёнсс () (1853—1922), поэт.
 Вальдемар Фини Хенрикус () (1867—1940), композитор и скрипач.

1892 год 
 Торвальд Симеон Нисс () (1842—1905), художник.
 Ункас Андреас Фредерик Хаммелеф () (1847—1916), скульптор.
 Йохан Хольм Хансен () (1841—1920), актёр и писатель.
 Альфред Тоффт () (1865—1931), композитор.

1893 год 
 Антон Эрик Кристиан Торенфельд () (1839—1907), художник.
 Нильс Хансен Якобсен () (1861—1941), скульптор и керамист.
 Карл Хальфдан Эдуард Ларсен () (1860—1931), писатель.
 Вильхельм Розенберг () (1862—1944), музыкант.

1894 год 
 Ханс Андерсен Бреннекилле () (1857—1942), художник.
 Аннерс Буннгор () (1864—1937), скульптор.
 Вильхельм Эстергор () (1852—1928), писатель.
 Х. Хаман () (р. 1874).

1895 год 
 Ханс Николай Хансен () (1853—1923), художник и рисовальщик.
 Ханс Гю Петерсен () (1862—1943), скульптор и художник-пейзажист.
 Теобальд Эдвард Юлиус Блаумюллер () (1851—1911), писатель.
 Аксель Вильхельм Гаде () (1860—1921), скрипач, композитор и музыкальный педагог.

1896 год 
 Карл Кристиан Фердинанн Венторф () (1863—1914), художник.
 Расмус Харбо () (1868—1952), скульптор.
 Оскар Йоханнес Мадсен () (1866—1902), писатель.
 Софус Кристиан Даннинг () (1867—1925), композитор и дирижёр.

1897 год 
 Янус ла Кур () (1837—1909), художник.
 Рудольф Тейнер () (1873—1950), скульптор.
 Карл Эвальд () (1856—1908), писатель.
 Аксель Карл Вильям Граньен () (1847—1932), композитор и дирижёр.

1898 год 
 Вигго Йохансен () (1851—1935), художник.
 Карл Йохан Боннесен () (1868—1933), скульптор.
 Вальдемар Рёрдам () (1872—1946), поэт и писатель.
 Георг Вальдемар Хёберг () (1872—1950), композитор и дирижёр.

1899 год 
 Лауриц Андерсен Ринг () (1854—1933), художник.
 Кнуд Гуннар Йенсен (), (1863—1948), скульптор и медальер.
 Йенс Йоханнес Йоргенсен () (1866—1956), писатель, поэт и публицист.
 Артур Иван Аллин () (1847—1926), скрипач, органист, дирижёр и композитор.

1900 год 
 Агнес Слот-Мёллер () (1862—1937), художница.
 Лауриц Йенсен () (1859—1935), скульптор.
 Людвиг Детлеф фон Гольштейн () (1864—1943), писатель, поэт и философ.
 Ф. Хемме () (1871—1961).

1901 год 
 Карл Педер Август Шлихтинг-Карлсен () (1852—1903), художник-пейзажист.
 Теодор Антон Эмануэль Эдельман Кристенсен (Тод Эдельман) () (1856—1937), скульптор.
 Густав Фредерик Эсман () (1860—1904), журналист и писатель.
 Хакон Бёрресен () (1876—1954), композитор. Поездку совершил в 1902 г.

1902 год 
 Вальдемар Ирмингер () (1850—1938), художник.
 Анна Мари Карл-Нильсен () (1863—1945), скульптор.
 Петер Андреас Плюм Розенберг () (1858—1935), писатель.
 Ф. Й. Виль-Ланге () (1849—1925).

1903 год 
 Карл Кристиан Фредерик Якоб Томсен () (1847—1912), художник.
 Ханс Педер Педерсен-Дан () (1859—1939), скульптор.
 Софус Микаэлис () (1865—1932), писатель, поэт и драматург.
 Людвиг Биркедаль-Барфод () (1850—1937), композитор и органист.

1904 год 
 Йозеф Теодор Хансен () (1848—1912), архитектурный художник и иллюстратор.
 Людвиг Браннструп () (1861—1935), скульптор.
 Лауридс Брун () (1864—1935), писатель.
 Ханс Педер Педерсен-Дан () (1859—1919).

1905 год 
 Карл Вильхельм Холсё () (1863—1935), художник.
 Аксель Тильсон Лохер () (1879—1941), скульптор.
 Петер Эггерт Бенсон () (1857—1925), писатель.
 Аксель Теодор Схиэлер () (1872—1930), скрипач, композитор и дирижёр.

1906 год 
 Отто Хаслунд () (1842—1917), художник.
 Карл Хансен Райструп () (1863—1929), скульптор, иллюстратор и керамист.
 Йеппе Окьер () (1866—1930), поэт и романист.
 Софус Андерсен () (1859—1923), композитор и музыкальный критик.

1907 год 
 Нильс Педерсен Мольс () (1859—1921), художник-анималист и пейзажист.
 Нильсина Каролина Петерсен () (1853—1916), скульптор.
 Лауриц Кристиан Нильсен () (1871—1930), писатель и редактор.
 Карл Хенрик Людольф Нильсен () (1876—1939), композитор, дирижёр, скрипч и пианист.

1908 год 
В этот год стипендия не распределялась, так как интервал распределения увеличился до полутора лет. Последующие выплаты были назначены на июнь 1909, затем на декабрь 1910. Эти изменения произошли в связи с поправками к третьему и пятому параграфам основных Положений правления фонда в редакции от 16 августа 1907 года.

1909 год 
(в июле)
 Харальд Слот-Мёллер () (1864—1937), художник.
 Карл Мартин-Хансен () (1877—1941), скульптор.
 Герман Банг () (1857—1912), писатель, критик, журналист и деятель театра. Стипендия так и не была выплачена, несмотря на неохотное продление министерством крайнего срока поездки ещё на полтора года — до января 1912 г.
 Камилло Карлсен () (1876—1948), композитор.

1910 год 
Номинация состоялась в декабре 1910, выплаты в январе 1911.

1911 год 
(в январе)
 Петер Альфред Скоу () (1844—1914), художник.
 Томас Вильхельм Бэрентцен () (1869—1936), скульптор.
 Свен Ланге () (1868—1930), драматург, редактор, переводчик, литературный и театральный критик.
 Роджер Хенриксен () (1876—1926), композитор и пианист.

1912 год 
 Фриц Сиберг () (1862—1939), художник и иллюстратор.
 Ингеборг Плокросс Ирмингер () (1872—1962), скульптор.
 Кнуд Йортё () (1869—1931), писатель; Йоханнес Вильхельм Йенсен () (1873—1950), писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1944). Вторая стипендия для второго писателя была сформирована из оставшихся неизрасходованных средств, предназначавшихся Герману Бангу (см. 1909 год) после его смерти в январе 1912 г.
 Петер Йоргенсен Грам () (1881—1956), композитор и органист.

1913 год 
 Ханс Матиас Хольтен Даль () (1862—1920), художник-пейзажист.
 Йенс Лунд () (1873—1946), скульптор и реставратор-консерватор.
 Харальд Кид () (1878—1918), писатель.
 Эмилиус Бангерт () (1883—1962), композитор, органист и профессор.

1915 год 
 Эйнар Нильсен () (1872—1956), художник и иллюстратор.
 Чарльз Линдстрём () (1867—1938), скульптор.
 Хельге Роде () (1870—1937), писатель и критик.
 Людвиг Хольм () (1858—1928), скрипач и композитор.

1916 год 
 Эйлер Сёренсен () (1869—1953), художник.
 Эдвард Эриксен () (1876—1959), скульптор.
 Мартин Андерсен-Нексё () (1869—1954), писатель.
 Руд Ланггор () (1893—1952), композитор и органист.

Примечания 

Стипендии